Dishoeck ist der Nachname von

 Ewine van Dishoeck (* 1955), niederländische Astronomin und Chemikerin
 Pieta van Dishoeck (* 1972), niederländische Ruderin